Un vaquero est un gardien de bétail, dont la tradition provient de la péninsule ibérique.

Patronyme 
 Sylvie Vaquero (1967-), patineuse artistique française

Cinéma 
 Vaquero (film), film américain de 1953 réalisé par John Farrow